Гоняев:
 Гоняев, Константин Иванович (1819—1882) — российский архитектор и гражданский инженер.
 Гоняев, Михаил Константинович (1849—1891) — российский шахматный и шашечный историк и литератор.